Ковбаснюк — українське прізвище.

 Іван Іванович Ковбаснюк ( 18 травня 1993) — український гірськолижник.

Див. також 
 Ковбасюк
 Колбасюк

Українські прізвища